Le nom Parc des Rapides peut signifier:

 Parc des Rapides, parc à Montréal
 Parc des Rapides, parc à Tampere